Avinurme (gemeente), een voormalige gemeente in Estland.
 Avinurme (plaats), een plaats in Estland, vroeger hoofdplaats van de gemeente Avinurme.